Roberto Cenci (1915-1989) – pittore italiano
Roberto Cenci (1963) – regista e autore televisivo italiano
Roberto Cenci (1952) – pseudonimo dell'attore italiano Roberto Pace